Havre in lingua francese significa "porto".

Toponimi

Canada 
 Havre Boucher – villaggio della Nuova Scozia
 Havre-Saint-Pierre – città del Québec

Francia 
 Le Havre  – città della Normandia

Stati Uniti d'America 
 Havre  – città del Montana
 Havre de Grace – città del Maryland

Sport 
 Havre Athletic Club (abbreviato Le Havre o HAC) – società calcistica francese di Le Havre

Pagine correlate 
Le Havre (disambigua)